un fiume, anche conosciuto con il nome di Dvina Occidentale;
 una città dell'oblast' di Tver